Dzień świstaka – film komediowy
 Dzień Świstaka – święto